Le Grenade Volley Ball est un club français de volley-ball, basé à Grenade dans le département de la Haute-Garonne, évoluant pour la saison 2007-2008 en Nationale 3 Féminine (quatrième niveau national).

Historique 
1977 : Création du club.

Palmarès 

saison 2015-2016

Nationale 3 F

Entraineur : L.Cassi

saison 2014-2015

Pré-nationale 

Classement 

E3ntraineur : L.Cassi

Saison 2013-2014

Pré-nationale 

Classement 

Entraineur : L.Cassi

Saison 2007-2008

Nationale 3 F 
 Entraîneur : E. Roméo
 Classement :  sur 11.

Saison 2006-2007

Nationale 3 F 
 Entraîneur : E. Maugard, E. Roméo
 Classement :  sur 12.

Saison 2005-2006

Nationale 3 F 
 Entraîneur : E. Maugard
 Classement :  sur 12.

Liens externes 
 Site web officiel du club de Grenade Volley Ball

Club de volley-ball en France
Grenade (Haute-Garonne)
Grenade